La Fredda ima više značenja:
 La Fredda, Modena
 La Fredda, Udine